Аури́ды — соединения золота, в которых оно проявляет степень окисления −1. Впервые аурид цезия (CsAu) получен Зоммером в 1943 году.

Строение 
Примеры ауридов: CsAu, Rb3Au, Cs3OAu, K3OAu, (CH3)4NAu.

Ауриды имеют очень разнообразный состав, но во всех соединениях золото имеет степень окисления −1. В ауриде рубидия Rb3Au образуется катион Rb3+.
В ауридах состава М3OAu образуется катион М3O+ (М — щелочной металл). В ауриде тетраметиламмония — катион (CH3)4N+. В наиболее изученном ауриде цезия межатомное расстояние Cs-Au 0,369 нм.

Физические и химические свойства 
Аурид цезия растворим в аммиаке, образует жёлтые растворы, содержащие ионы Au−. При медленном выпаривании аммиака удаётся получить синие кристаллы сольвата CsAu·NH3. Аурид цезия является полупроводником -типа.

Ауриды бурно реагируют с водой:
 

Ауриды легко окисляются кислородом:
 

Ауриды легко реагируют с хлором. В результате реакции выделяется чистое золото.
 

При реакции ауридов со фтором образуется фторид золота:

Получение 
Ауриды щелочных металлов получают при незначительном нагревании. Некоторые ауриды получают обменными реакциями в растворе аммиака.

Примечания

Ссылки 
 http://www.uni-bonn.de/~unc912/downloads/pykk_theoretische_Chemie_Gold.pdf
 https://web.archive.org/web/20100807192230/http://www.fkf.mpg.de/jansen/p150/german/auride.html